VLBA ist eine Abkürzung für:

 Very Long Baseline Array, ein Radiointerferometer
 Very Large Business Applications, ein Begriff der Wirtschaftsinformatik

VLBA